Ovtrup Sogn henviser til flere artikler:
 Ovtrup Sogn (Varde Kommune) – et sogn i Varde Kommune og i Varde Provsti
 Ovtrup Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti